Tejas – termine sanscrito che indica il "fuoco", uno dei cinque panca-mahabhutani
 Tejas – album degli ZZ Top del 1976
 Tejas – nome in codice di un processore Intel